Bow bezeichnet:

 Bow (London), Stadtteil im London Borough of Tower Hamlets

Personen:
 Clara Bow (1905–1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Frank T. Bow (1901–1972), US-amerikanischer Politiker
Robert Henry Bow (1827–1909), britischer Bauingenieur

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bow (Kentucky), im Cumberland County
 Bow (Pennsylvania), im Indiana County
 Bow (Washington), im Skagit County
 Bow (New Hampshire), Merrimack County
 Bow Center (New Hampshire)
 Bow Junction (New Hampshire)
 Bow Lake Village (New Hampshire)
 Bow Mar (Colorado)
 Bow Valley (Nebraska)
 Bow Valley Mills (Nebraska)

in Europa:
 Bow (Bulgarien) im Westen Bulgariens

BOW steht für:
 Bildungswerk der ostwestfälisch-lippischen Wirtschaft
 BOW, Basic Operating Weight

Siehe auch:
 Bow Echo, Bow Lake, Bow River, Bown, Broken Bow, E-Bow, X-Bow, Bowe, Bau

BOW